TBM est un sigle pouvant signifier :
 General Motors TBM Avenger, une variante du Grumman TBF Avenger ;
 Socata TBM-700, Socata TBM-850 ou Socata TBM-900, un avion d'affaires ;
 Tactical ballistic missile, ou missile balistique tactique ;
 Techno Body Music, un genre musical lié à la Techno ;
 The Birthday Massacre, groupe de rock électronique ;
 Traitement bio-mécanique, une gestion des déchets municipaux alliant des techniques biologiques et mécaniques ;
 Transports Bordeaux Métropole (anciennement Tram et bus de la CUB, abrégé en TBC), le réseau de transports en commun de Bordeaux Métropole ;
 Très bien monté, expression souvent rencontrée sur certains forums ;
 Tunnel boring machine (ou tunnelier en français), machine utilisée pour le percement des tunnels.